Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1961/62 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
In der Saison 1961/62 der österreichischen Meisterschaft holte sich die Wiener Austria zum zweiten Mal in folge und zum siebenten Mal insgesamt den Titel des österreichischen Fußballmeisters. Die Vorentscheidung fiel in der 22. Runde, als die Veilchen den schärfsten Verfolger LASK auswärts 2:1 schlugen; fixiert wurde der Titel letztendlich in der letzten Runde mit einem 7:1 über den Absteiger SAK 1914. Als Österreichischer Meister konnte sich die Wiener Austria für den Europacup der Landesmeister 1963 qualifizieren, Cupfinalist GAK nahm weiters am Europacup der Cupsieger 1963 teil und Rapid war Österreichs erster Vertreter im Messestädte-Cup 1963. Erfolgreichster Klub war Meister Austria, der als einzige eine Runde weiter kam, im Achtelfinale allerdings an Stade Rennes scheiterte.

Eine vor dem Meisterschaftsbeginn durch den ÖFB getroffene Zusatzbestimmung beschränkte den Einsatz von Ausländern, wonach diese, wenn sie erst nach dem 1. April angemeldet wurden, für die laufende Saison in Pflichtspielen nicht mehr einsatzberechtigt waren.
Bei der ÖFB-Bundestagung wurde beschlossen, künftig von im Inland stattfindenden Ländermatches der Nationalmannschaft weder Radio- noch Fernseh-Direktübertragungen zu gestatten, es durften nur mehr Aufzeichnungen gesendet werden. Hinsichtlich der Matches im Ausland musste der ÖFB damit einverstanden sein und es durften „heimische Wettspiele dadurch nicht konkurrenziert werden“.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SC Wacker Wien
 Regionalliga Mitte: SK Austria Klagenfurt
 Regionalliga West: SV Austria Salzburg

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Gernot Fraydl – Erich Strobl, Peter Vargo, Karl Stotz, Johann Löser – Alfred Gager, Horst Paproth – Horst Hirnschrodt, Ernst Ocwirk, Rudolf Stark, Walter Horak, Johann Geyer, Horst Nemec, Ernst Fiala, Walter Schleger, Anton Herzog, Oskar Fischer, Karl Kral – Trainer: Karl Schlechta

Zweite Leistungsstufe – Regionalliga

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost feierte der SC Wacker Wien den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SC Eisenstadt
 Landesliga Niederösterreich: ASK Ternitz
 Wiener Liga: SC Rapid Oberlaa

Regionalliga Mitte 
In der Regionalliga Mitte erspielte der SK Austria Klagenfurt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: Villacher SV
 Landesliga Oberösterreich: SV Post Admira Linz
 Landesliga Steiermark: ASK Voitsberg

Regionalliga West 
In der Regionalliga West wurde der SV Austria Salzburg Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Innsbruck
 Landesliga Salzburg: FC Rot-Weiß Rankweil
 Landesliga Vorarlberg: SV Bürmoos

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland konnte der SC Eisenstadt den Meistertitel feiern. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
In Kärnten fixierte der Villacher SV den Meistertitel, nachdem der SC Magdalen Herbstmeister gewesen war. Es gab nur einen Absteiger, dies war der Letzte Rapid Lienz.

1. Villacher SV 20 15 23 63:22 32
2. Klagenfurter AC 20 13 2 5 45:26 28
3. SC Magdalen 20 11 3 6 48:31 25
4. ATSV Wolfsberg 20 9 4 7 27:28 22
5. ASK Klagenfurt 20 9 3 8 39:35 21
6. SV Feldkirchen 20 7 5 8 28:40 19
7. Wolfsberger AC 20 7 3 10 45:31 17
8. SV Spittal/Drau 20 6 5 9 41:49 17
9. SCA St. Veit/Glan 20 6 2 12 33:50 14
10. ESV Admira Villach 20 4 5 11 28:36 13
11. SV Rapid Lienz 20 5 2 13 26:55 12

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich sicherte sich der ASK Ternitz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Marchfelder Marchegg
 SV Traiskirchen

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der SV Post Admira Linz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger 
 ATSV Steyrermühl

Landesliga Salzburg 
In Salzburg konnte der SV Bürmoos den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 TSV Neumarkt
 SV Schwarzach

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark feierte der ASK Voitsberg den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Austria Kapfenberg
 SC Gratkorn

Landesliga Tirol 
In Tirol erspielte der SV Innsbruck den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ESV Kufstein

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der FC Rot-Weiß Rankweil Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Götzis
 FC Höchst

Wiener Liga 
In Wien konnte der SC Rapid Oberlaa den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Philips Wien
 ASV Germania Baumgarten

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga) 1961/62 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1961/62 bei austriasoccer.at
 Austria 1961/62 Staatsliga, Regionalliga Ost, Mitte und West bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1961/62
1961/62